Elizabeth Catlett – scultrice messicana
 George Catlett Marshall – generale e politico statunitense
 Kyle Catlett – attore statunitense
 Mary Jo Catlett – attrice e doppiatrice statunitense
 Sid Catlett – cestista statunitense
 Walter Catlett – attore statunitense